Ралли Греции, официальное название Ралли Греции Акрополис (, ) — это авторалли, этап чемпионата мира по ралли в 1973–2013 годах (с перерывами в 1974, 1995 и 2010-м) и с 2021 года, в прошлом этап чемпионата Европы по ралли в 1960–1968 и в 2014-18 годах. Проводится на пыльной, неровной горной дороге около Афин ежегодно летом с 1951 года (с перерывами в 1995 и 2010 годах). Известно как одно из наиболее тяжёлых для машин и гонщиков ралли. Частично ралли проходит через олимпийский стадион. В 2005 году в рамках чемпионата мира это ралли получило название «Ралли года» (). Больше всего побед на Ралли Акрополис имеет британский гонщик Колин Макрей — пять.

История
Ралли Греции впервые прошло в 1951 году и считается одним из старейших. Его организовывает Организация греческого мотоспорта — Автомобильный и туристический клуб Греции. В связи с характером дороги, наличием множества опасных поворотов, сильной жарой и огромным количеством пыли это ралли считается одно из самых трудных среди этапов чемпионата мира. Автомобили для этого ралли должны обладать особенной устойчивостью и повышенной управляемостью для прохождения быстрых и каменистых участков. Водитель и штурман должны быть физически и психически готовы к прохождению этапа при температуре 50°C.

На чемпионате мира 2005 года маршрут ралли изменился: специальный участок проходил на олимпийском стадионе Афин. В 2006 году два фрагмента этого ралли проходили через стадион, а штаб-квартиру и сервисный парк переместили из города Ламия в Олимпийский спортивный комплекс в Афинах. В 2007 году специальный этап проходил через Олимпийский центр конного спорта Маркопуло, в 2008 году — через аэродром Татой, с 2009 по 2016 годы штаб-квартира и сервисный парк находились в городе Лутраки рядом с Коринфским перешейком. С 2016 года штаб снова находится в Ламии.

На ралли «Акрополис-1976» шестым финишировал экипаж Стасис Брундза — Арвидас Гирдаускас на ВАЗ-2103, это лучший результат для советского экипажа и советского автомобиля за всю историю чемпионатов мира по ралли.

Победители

Многократные победители 
Полужирным выделены победы в рамках чемпионата мира

Многократные призёры (только чемпионат мира)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Сайт организаторов
 Historic Acropolis Rally
 Результаты ралли Акрополис на ewrc-results.com

Ралли
Автоспорт в Греции